Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Colombes (ou de Colombe) :
 Gare de Colombes ;
 Gare de Bois-Colombes ;
 Gare de La Garenne-Colombes ;
 Gare de Sainte-Colombe ;
 Gare de Sainte-Colombe-Septveilles.

Colombes